Jacobus George Robbers (1838 - 1925), uitgever, vader van:
 Herman Robbers (1868 - 1937), romancier, uitgever, hoofdredacteur
 Jacobus George Robbers Jr. (1872 - 1927), auteur van proefschrift over het auteursrecht
 Johann Gottfried Robbers (1881 - 1943), architect
 C.L.M. Robbers, architect uit de omgeving van Haarlem
 Bart Robbers (1941 - 2015), D66-gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Amsterdam 
 Rob Robbers (1950), voormalig Nederlandse roeier
 Karien Robbers (1993), roeister
 Robbers (film), een film uit 2000